Fontenailles ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Fontenailles (Seine-et-Marne)
 Fontenailles (Yonne)